Врагов — русская фамилия; женская форма Врагова.

Известные носители 
 Врагов, Василий Фёдорович (1872—1937) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.
 Врагов, Владимир Николаевич (1945—2002) — российский учёный, ректор Новосибирского государственного университета в 1993—1997 годах.

 Врагова, Светлана Александровна (род. 1953) — советский и российский театральный режиссёр.